Распознаваемый язык:
 Язык, распознаваемый машиной Тьюринга (распознаваемый по Тьюрингу язык) — разрешимый язык.
 Язык, распознаваемый недетерминированной машиной Тьюринга — перечислимый язык.
 Язык, распознаваемый конечным автоматом — регулярный язык.
 Распознаваемое подмножество моноида — обобщения понятия регулярного языка.